Allgrunden är fyra mindre skär i Föglö kommun på Åland (Finland). De ligger i den sydvästra delen av kommunen, ungefär mitt emellan Lågskär och Sommarön. Närmsta bebyggda ö är Björkör cirka  km åt nordöst.

Allgrunden är låga och saknar växtlighet då de vid hårt väder helt överspolas av havet.

Källor 

Skär i Åland
Öar i Föglö
Åländska öar i Ålands hav